Michele Lanza (1868-1947), imprenditore e pioniere dell'automobile.
Michele Lanza (1906-1973), diplomatico e storico.